Chai Muengsingh (Thai: ชาย เมืองสิงห์) (de 1939) es un actor y cantante tailandés.

Discografía
 "Miea Phee Mee Choo" (เมียพี่มีชู้)
 "Malai Dok Rak" (มาลัยดอกรัก)
 "Tam Ruad Krab" (ตำรวจครับ)
 "Tham Boon Ruam Chad" (ทำบุญร่วมชาติ)
 "Pee Pai Lai Wan" (พี่ไปหลายวัน)
 "Phoe Luk Oon" (พ่อลูกอ่อน)
 "Sib Ha Yok Yok" (สิบห้าหยกๆ)
 "Luk Sao Krai Noe" (ลูกสาวใครหนอ)
 "Mae Sue Mae Chak" (แม่สื่อแม่ชัก)
 "Ruea Lom Nai Nong" (เรือล่มในหนอง)
 "Kha Khab Prik" (กาคาบพริก)
 "Yik Kaem Yok" (หยิกแกมหยอก)

Libro

Cantantes masculinos de Tailandia
Nacidos en 1939
Personas vivas
Cantautores de Tailandia